Prentkunst
 Grafiek (wiskunde)
 Diagram